Portal (von lateinisch porta „Pforte“) steht für:

 Portal (Architektur), ein großes repräsentatives Tor
 Portal (Informatik), Anwendungssystem mit Integration von Anwendungen, Prozessen und Diensten
 Portal (Science-Fiction), fiktives Reisemittel durch Raum oder Zeit in Science-Fiction und Fantasy
 Portal, vorderer Abschluss im Theater, siehe Bühnentechnik #Portal
 Portal, brückenartiger „Standfuß“ eines Portalkrans
 Tunnelportal, als Kurzform für die torartige Struktur am Eingang zu einem Tunnel

Werktitel:
 Portal (Computerspiel), Action-Adventurespiel von Valve (2007)
 Portal 2, Computerspiel von Valve (2011)

Portal ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Portal (Arizona), Ort in den USA
 Portal (California), Ort in den USA
 Portal (Georgia), Ort in den USA
 Portal (Nebraska), Ort in den USA
 Portal (North Dakota), Ort in den USA
 Portal Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Portal Point, Landspitze der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika
 Portal Rock, Felsmassiv in der Ross Dependency, Antarktika
 The Portal, Scharte im Viktorialand, Antarktika
 Fort Portal, Stadt im Westen Ugandas

Portal ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Portal (* 1995), kubanischer Fußballspieler
 Charles Portal, 1. Viscount Portal of Hungerford (1893–1971), Marschall der Royal Air Force
 Frédéric de Portal (1804–1876), französischer Jurist und Autor
 Gerald Portal (1858–1894), britischer Diplomat
 Géraud Portal (* 1987), französischer Jazzmusiker
 Louise Portal (* 1950), kanadische Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin
 Magda Portal (1900–1989), peruanische Autorin, Feministin und politische Aktivistin
 Marta Portal (1930–2016), spanische Schriftstellerin, Kritikerin, Publizistin und Lehrerin
 Michel Portal (* 1935), französischer Jazzmusiker
 Nicolas Portal (1979–2020), französischer Radrennfahrer
 Roger Portal (1906–1994), französischer Historiker

Siehe auch:
 El Portal (Begriffsklärung)
 Portalsystem (Begriffsklärung)

 Portall (niederländische Band)
 Portalen (Gebirgspass, Antarktika)
 Schlossportal